Trojanski konj je lahko:
 trojanski konj - prevara, ki je omogočila konec trojanske vojne
 trojanski konj - računalniški virus